Elsschot steht für:
 Willem Elsschot, Pseudonym für Alphonsus Josephus de Ridder
 (6309) Elsschot, Asteroid des Hauptgürtels